Сельское поселение Герасимовка  — муниципальное образование в Алексеевском районе Самарской области.

Административный центр поселения — село Герасимовка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Герасимовка входят:
 село Герасимовка,
 село Корнеевка,
 посёлок Дальний.

Примечания

Ссылки 
 История села Герасимовка Неофициальный сайт Алексеевского района

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Алексеевского района Самарской области